BU Андромеды () — одиночная переменная звезда* в созвездии Андромеды на расстоянии приблизительно 1353 световых лет (около 415 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +14,2m до +9,4m.

Характеристики 
BU Андромеды — красная пульсирующая переменная звезда, мирида (M) спектрального класса M7e. Эффективная температура — около 3281 K.

Примечания